Siimes est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1929-2016), acteur finlandais
Suvi-Anne Siimes (né en 1963), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme